Асаока — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Асаока, Рурико (настоящее имя Нобуко Асаи; род. 1940) — японская киноактриса и певица,
 Асаока, Томоясу (род. 1962) — японский футболист.